Ulrike Jenni ist der Name folgender Personen:

* Ulrike Jenni (Kunsthistorikerin) (* 1945), österreichische Kunsthistorikerin
 Ulrike Jenni (Synchronsprecherin) (* 1969), deutsche Synchronsprecherin